Collegio uninominale Veneto 1 - 02 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio uninominale Veneto 1 - 02 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020